Lianmeng bezeichnet:

 Lianmeng (Lianchi) (联盟街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei
 Lianmeng (Panlong) (联盟街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Lianmeng (Pingfang) (联盟街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang